Илуметса () — топоним в Эстонии:

 Илуметса — группа ударных кратеров в волости Выру уезда Вырумаа.
 Илуметса — железнодорожная станция в деревне Кикка волости Ряпина уезда Пылвамаа.